Europejska F3 Open Sezon 2011  – jedenasty sezon od utworzenia Euroformula Open Championship. Rozpoczął się 17 kwietnia na torze Circuit Ricardo Tormo, a zakończył 30 października na Catalunyi. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Szwajcar Alex Fontana, a wśród zespołów – brytyjska ekipa Team West-Tec.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2011 został zatwierdzony 12 grudnia 2010 roku. W porównaniu do poprzedniego sezonu w kalendarzu znalazła się dwie nowe rundy na Nürburgring i Hungaroringu. Euroformula Open Championship towarzyszyła serii International GT Open.

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja generalna

Puchar F306/300

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Euroformula Open Championship
2011 w sportach motorowych
2011 w Europie